Thurning (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Thurning (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire